Sarsenterum (Sarsiteron) kao biskupsko središte postoji barem od 6. stoljeća, za što je nađen prvi pisani trag, kada se na Salonitanskom koncilu 533. godine biskup Paulinus potpisao kao episcopus Sarsenterensis, tj. biskup sarsenterski. 

Spominje se također 596. godine. U velikim seobama naroda sjedište biskupije preneseno je iz Stoca u Ston, koji se 925. spominje kao biskupija "drevnoga podrijetla". Vodeći računa o uhodanoj praksi Crkve u antičko doba da se biskupije mogu osnivati samo u mjestima dostojnim biskupskoga dostojanstva, tako da je izvorno središte Sarsenterske biskupije vjerojatno u ostacima urbanih naselja, ilirskog Daorsona i rimskog Diluntuma na mjestu današnjeg Stoca u Bosni i Hercegovini.

Povijest Crkve
Hrvatska povijest